East Dayton ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 East Dayton (Louisiana), im East Baton Rouge Parish
 East Dayton (Michigan), im Tuscola County
 East Dayton (Ohio), im Montgomery County

im NRHP gelistete Objekte:
 East Dayton Street Historic District, in Madison, Wisconsin, ID-Nr. 88000217